USS Converse ha sido el nombre recibido por dos buques de la Armada de los Estados Unidos en memoria del ingeniero naval George Albert Converse.

, fue un destructor de la clase Clemson dado de alta en 1920 y de baja en el año 1930.

, fue un destructor de la clase Fletcher dado de alta en 1942 y dado de baja en el año 1946; posteriormente, fue transferido a la Armada Española, donde fue clasificado como destructor de clase Lepanto con el nombre de Almirante Valdés (D23); fue desguazado en 1988.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos